Carl Deilmann ist der Name folgender Personen:

* Carl Deilmann (Industrieller, 1866) (1866–1936), deutscher Industrieller
 Carl Deilmann (Industrieller, 1894) (1894–1985), deutscher Industrieller

Siehe auch:
 Carl Deilmann Bergbau- und Tiefbau, deutsches Unternehmen